2 miejscowości w Polsce:
 Tonia – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław
 Tonia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów